Соколович:

 Соколович, Ана (род. 1968) — канадский композитор сербского происхождения. Автор оперы «Свадьба» (2011).
 Соколович, Глигор (1870—1910) — воевода сербских четников в Македонии.
 Соколович, Екатерина Константиновна (1924—1998) — советский новатор производства, Герой Социалистического Труда.
 Соколович, Зоран (род. 1965) — югославский и боснийский бобслеист.
 Соколович, Зоран (1931—2000) — югославский и сербский политик, министр внутренних дел Сербии (1991—1997).
 Соколович, Огнен (род. 1963) — югославский и боснийский бобслеист.